Bornträger ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Bornträger (1888–1958), deutscher Schauspieler
 Ekkehard W. Bornträger (* 1958), Schweizer Historiker und Neogräzist